Carlo Rolandi – velista italiano 
 Girolamo Rolandi – militare e politico italiano
 Simona Rolandi – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Ugo Rolandi – calciatore italiano
 Vittorio Rolandi Ricci – avvocato, giornalista, politico diplomatico italiano